Григоренко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Григоренко, Александр Александрович (1958—1992) — майор милиции, погиб при исполнении служебных обязанностей.
 Григоренко, Александр Сергеевич (род. 1985) — казахстанский футболист.
 Григоренко, Алексей Семёнович (1915—?) — депутат Верховного Совета СССР 5-6-го созывов.
 Григоренко, Анатолий Григорьевич (1936—1999) — советский и украинский геодезист.
 Григоренко, Андрей Юрьевич (1949—2015) — российский религиовед.
 Григоренко, Виктор Григорьевич (1941—2013) — советский и российский учёный, специалист в области железнодорожного транспорта, ректор ДВГУПС.
 Григоренко, Георгий Михайлович (1939—2019) — советский учёный, академик НАН Украины по специальности «материаловедение».
 Григоренко, Григорий Фёдорович (1918—2007) — советский контрразведчик, генерал-полковник КГБ.
 
 Григоренко, Евгений Андреевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Григоренко, Екатерина Васильевна (род. 1985) — украинская лыжница.
 Григоренко, Игорь Владимирович (род. 1983) — российский хоккеист.
 Григоренко, Леонид Валентинович (род. 1970) — российский физик-теоретик.
 
 Григоренко, Надежда Ивановна (1917—2004) — единственная женщина в угольной отрасли, удостоенная звания Герой Социалистического Труда.
 
 Григоренко, Пётр Григорьевич (1907—1987) — участник диссидентского движения, правозащитник, генерал.
 Григоренко, Семён Васильевич (1916—2016) — генерал-майор авиации, Герой России.
 Григоренко, Ярослав Михайлович (1927—2022) — советский и украинский физик, академик НАН Украины.